Astrometria: 
 longitud celeste, una de les coordenades eclíptiques d'un cos celeste.
 longitud del node ascendent, un dels elements orbitals utilitzats per a especificar l'òrbita d'un cos celeste.
 Física:
 longitud (física), distància entre dos punts.
 Unitat de longitud, unitats de mesura per a amidar distàncies.
 Longitud d'ona, magnitud física que indica la mida d'una ona.
 Longitud de Planck, longitud mínima que pot existir, segons la teoria de la xarxa d'espín.
 Geografia: longitud (geografia), distància en graus d'un lloc respecte al Meridià de Greenwich.